Der Begriff Keratographie wird in der Medizin verwendet und steht für:

 ein rekonstruktives Verfahren der Hornhauttätowierung, siehe Keratographie
 ein Verfahren zur Vermessung der Hornhautoberfläche und -beschaffenheit, siehe Keratometrie